

Film
Tormento (Die nacht der Entscheidung), film diretto da Dimitri Buchowetzki (1931)
Tormento (Sadie McKee), film diretto da Clarence Brown (1934) con Joan Crawford
Tormento (Dear Murderer), film diretto da Arthur Crabtree (1947)
Tormento, film diretto da Raffaello Matarazzo (1950)
Tormento, film diretto da Özen Sermet (1972)
Tormento, film diretto da Pedro Olea (1974)

Musica
Tormento, rapper italiano, membro dei Sottotono
Tormento, strumento musicale a percussione del Cile centrale e settentrionale

Giochi
Tormento, set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza, edito da Wizards of the Coast.